Шафран Михельсона () — клубнелуковичное травянистое многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Средней Азии. Эндемик.

Растёт на каменистых склонах высокогорной зоны Копетдага.

Ботаническое описание 
Растение высотой 10-25 см.

Клубнелуковица продолговатая, слегка сплюснутая, диаметром около 2—2,5 см; оболочки перепончатые, буро-коричневые.

Листья длиной 30 см (ко времени плодосозревания), шириной около 2 мм.

Околоцветник длиной около 7,5 см, в зеве голый.

Цветёт в начале апреля.

Классификация

Таксономия 
Вид Шафран Михельсона входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Шафран
Флора Средней Азии
Таксоны растений, названные в честь людей